Aswān ist:

 eine Stadt in Ägypten, siehe Assuan
 ein Gouvernement in Ägypten, siehe Gouvernement Aswan